De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2003 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 27 juli 2003 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen